Il doppio del torneo di tennis Glendale Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e Rick Leach che hanno battuto in finale Brian Gyetko e Bryan Shelton 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Trevor Kronemann /  Rick Leach (Campioni)
 Byron Talbot /  Danie Visser (semifinali)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Glendale Challenger 1994